La ligne 530A est une ancienne ligne de tramway de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Burdinne à Huy entre  et .

Histoire 

La ligne est mise en service en traction vapeur le  entre Burdinne et Bierwart (nouvelle section Burdinne Gare - Bierwart Carrefour, capital 117). La ligne va progressivement être prolongée jusqu'à Huy entre  et  :

 le  entre Bierwart et Héron (nouvelle section Bierwart Route d'Héron - Héron Station, capital 117) ;
 le  entre Héron et Couthuin (nouvelle section, capital 117) ;
 et le  entre Couthuin et la gare de Statte à Huy (nouvelle section Couthuin Dépôt d'Envoz - Wanze Bifurcation, capital 117)

Au cours de la Première Guerre mondiale, entre  et , l'occupant démonte les voies entrainant la suppression de la ligne, le service reprend progressivement le  entre Burdinne et Bierwart, le  entre Bierwart et Moha et le  et Moha et Huy. L'exploitation est alors reprise directement par la SNCV.

La ligne est supprimée le  entre Burdinne et Bierwart, les voies restent cependant utilisées pour le trafic fret. Le , la ligne est supprimée, elle est remplacée par une ligne d'autobus sous l'indice 18, cette ligne est toujours exploitée. Les voies de la ligne restent utilisées pour le trafic fret jusqu'à leur fermeture à tout-trafic :

 le  pour la section Moha - Huy qui est démontée l'année suivante en  (capital 20 Huy Gare de Statte - Wanze Bifurcation et 117 Wanze Bifurcation - Moha) ;
 et le  entre Burdinne et Moha, les voies sont démontées en .

Infrastructure

Voies et tracés 

La voie est construite à l'écartement métrique ().

Dépôts et stations

Exploitation

Horaires 

Tableaux horaires :
 Été  : 530, numéro partagé entre les lignes 530A Burdinne - Huy et 530B Envoz - Seilles.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Lignes de tramway de la SNCV dans la province de Namur

Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Namur
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Liège